Мергенов:
 Мергенов, Еркин Тлекович
 Мергенов, Хошгельды Мухаммедбердыевич